Het seizoen 2021/22 van RKC Waalwijk is het 38ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant en het 26e seizoen dat de club uitkomt in de Eredivisie. Tevens neemt de club deel aan het toernooi om de KNVB Beker. In de competitie werd wederom handhaving als doelstelling uitgesproken. Nadat Fred Grim aangaf te vertrekken naar Willem II aan het einde van het seizoen 2020/21, koos RKC voor Joseph Oosting als nieuwe hoofdtrainer.

Selectie 2021/22 
Bijgewerkt t/m 22 december 2021

Voorbereiding

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker 

 
Nederlandse voetbalclub 2021/22
2021